Giacomo Gualco (1936-2011) – politico italiano
Giancarlo Gualco  (1931-2014) – cestista e dirigente sportivo italiano
Luigi Gualco (1965) – calciatore e dirigente sportivo italiano 
Maurizio Gualco (1956) – cestista italiano
Pablo Lima Gualco (1990) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
Sebastián Gualco (1912-1992)– calciatore argentino